Hoekenburg (Rijswijk)
 Hoekenburg (Voorburg)